Il doppio  del Torneo Internacional AGT 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

John Peers e John-Patrick Smith erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Peers ha fatto coppia con Jamie Murray, Smith con Samuel Groth. Entrambe le coppie hanno perso contro Marcelo Demoliner e Franko Škugor nel 1° e nel 2º turno rispettivamente.

Chris Guccione e Matt Reid hanno battuto in finale Purav Raja e Divij Sharan 6–3, 7–5.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
  Jamie Murray /  John Peers (primo turno)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Torneo Internacional AGT 2013
ATP Challenger Tour 2013